Добрун може бити: 

 Манастир Добрун, манастир СПЦ у Добруну, општина Вишеград, Република Српска, БиХ,
 Парк природе Добрун - Рзав, Република Српска, БиХ,
 Мјесна заједница Добрун, мјесна заједница у општини Вишеград, Република Српска, БиХ, 
 Добрун, месна заједница у општини Вишеград, Република Српска, БиХ,
 Горњи Добрун, насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ,
 Доњи Добрун, насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ,
 Добрунска Ријека, насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Тврђава Добрун, тврђава у општини Вишеград, Република Српска, БиХ